SQC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Southern Cross (Western Australia) (Australia)